Wesche ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Wesche (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Wesche (1904–1978), deutscher Philologe und Hochschullehrer
 Jörg Wesche (* 1971), deutscher Germanist
 Karsten Wesche (* 1970), deutscher Biologe und Botaniker
 Lydia Wesche (* 1968), deutsch-australische Handballspielerin, siehe Lydia Kahmke
 Maddison-Lee Wesche (* 1999), neuseeländische Kugelstoßerin
 Oskar Wesche (1869–1951), dänischer Kaufmann
 Stefan Wesche (* 1978), deutscher American-Football-Spieler
 Wilhelm Ludwig Wesché (1799–1858), deutscher Verleger, Übersetzer und Autor

Siehe auch:
 Wesch
 Wäsche (Begriffsklärung)